François Boitard (1667-1719), dessinateur français ;
 Joseph-Edouard Boitard (1804-1835), jurisconsulte français ;
 Louis-Philippe Boitard (fl. 1733-1770), graveur français, fils de François Boitard ;
 Louise Boitard (1907-2001), une résistante française ;
 Pierre Boitard (1789-1859), un botaniste et géologue français ;
 Samir Boitard, un acteur français.